Tors steht für: 
 Ivan Tors (1916–1983), Autor, Tiertrainer und Produzent von Filmen und Radiosendungen
 Thoux, französischer Ort, auf Okzitanisch
 Tours, französische Stadt, auf Okzitanisch